«Оккультисты» () — документальный фильм, посвящён таким оккультным практикам, как викка и сатанизм. Режиссёр пытается выяснить, что толкает людей к оккультизму. Ведущий — Пол Риккетс. Фильм был снят кинокомпанией  по заказу телеканала Network Ten.

Сюжет 
Начав с демонстрации оккультных обрядов народов Юго-Восточной Азии и не забыв упомянуть об интересе к эзотерике Генриха Гиммлера, создатели фильма общаются с лидерами различных ковенов современного Запада. В кадр попадают как языческие действа на улицах больших городов, привлекающие толпы зевак, так и обряды, проводимые в домах или участках адептов магических учений, количество присутствующих на которых, впрочем, уже не столь велико. Зато огромно количество различных аксессуаров, бижутерии, артефактов и т. д., которыми украшены места собраний. Оккультисты с удовольствием рассуждают перед камерой, равно как позволяют снимать обряды призыва духов природы, инициацию, сакральный брак, языческое бракосочетание, чёрную мессу и другие ритуалы.

В фильм включены интервью с лидерами виккан , , , , Джанет Фаррар, шаманом Майклом Хэрнером, основателем Храма Сета Майклом Аквино, художником Х. Р. Гигером, а также архивные записи сатаниста Антона Лавея. Кроме того было проведено интервью с , но оно не вошло при окончательном монтаже фильма.

Награды 

 Bronze Award (International Film and Television Festival, 1985)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Фильм на Google.Video

Документальные фильмы США
Документальные фильмы Австралии
Оккультизм
Фильмы Австралии 1985 года